Révolution tunisienne de 2010-2011, Tunisie
 Révolution égyptienne de 2011, Égypte
 Révolte libyenne de 2011, Libye
 Révolte syrienne de 2011, Syrie